

Toponymes

Adamsville (Nouveau-Brunswick)
Adamsville (Ontario)
Adamsville (Québec)
East Adamsville (Nouveau-Brunswick)

Adamsville (Alabama)
Adamsville (Atlanta)
Adamsville (Caroline du Nord)
Adamsville (Delaware)
Adamsville (Michigan)
Adamsville (Ohio)
Adamsville (Pennsylvanie)
Adamsville (Rhode Island)
Adamsville (Tennessee)
Adamsville (Texas)
Adamsville (Virginie-Occidentale)

Homonymie de toponyme